Rosa 'Stadt Rom' — сорт роз, относится к классу шрабы. Может использоваться как почвопокровный кустарник. Реализуется фирмой Rosen Tantau.

Биологическое описание 

Куст плотный и компактный, высота и ширина около 60 см.

Цветки простые, оранжево-розовые, около 5 см диаметром, согласно другому источнику — 6—7 см, аромат слабый.

Лепестков пять. Пыльники жёлтые.

Цветение непрерывное.

В культуре 

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b до 9b, согласно другому источнику 3.

Устойчивость к мучнистой росе и чёрной пятнистости высокая.

На 1 м2 рекомендуется высаживать 4—5 растений. Расстояние между кустами 40—50 см.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания 

Stadt Rom